Витаутас Шапранаускас (; 19 апреля 1958, Вильнюс — 18 апреля 2013, там же) — литовский актёр театра и кино, телеведущий, один из самых талантливых актёров Литвы — и комического, и драматического плана.

Биография 
В 1980 году окончил актёрский факультет Литовской государственной консерватории.

Он рос в Вильнюсе, во дворе все говорили по-русски, ходил в русский детский сад, поэтому говорить по-русски было легче, чем по-литовски, поэтому актёрскую карьеру он начал в Русском драмтеатре Литвы.

С 1990 года играл в вильнюсском Малом театре, в последние годы — в театре «Домино». Играл в спектаклях известных режиссёров Римаса Туминаса и О. Коршуноваса.

В 2006 году сыграл свою лучшую роль в кино — еврейского портного Вайскопфа в фильме А.Юзенаса «Гетто».

Двадцать лет работал на телевизионном канале ТV3, был ведущим и участником многих телевизионных программ и проектов. Играл в фильмах «Валентинас один», «Зеро 2», «Гетто», в сериале «Женщины лгут лучше».

Личная жизнь 
Шапранаускас был женат на Дайве Шапранаускене. В семье выросли сын Гитис и дочь Юдре. 8 лет он поддерживал отношения с актрисой Риманте Валюкайте, в последнее время он жил с девушкой из поп-группы ŠarkA Евой Стасюлявичюте.

Театральные работы 
 Азазелло — «Мастер и Маргарита» М.Булгаков, постановка Романа Виктюка
 Звездич — «Маскарад» М. Ю. Лермонтов, постановка Р.Туминаса
 Петя Трофимов — «Вишнёвый сад» А. П. Чехов, постановка Р.Туминаса
 «Ревизор» Н. В. Гоголь, постановка Р.Туминаса
 «Галилей» Б.Брехт, постановка Р.Туминаса
 Вершинин — «Три сестры» А. П. Чехов, постановка Р.Туминаса
 Генех — «Улыбнись нам, Господи» Г.Канович, постановка Р.Туминаса
 Поццо — «В ожидании Годо» С.Бекетт, постановка Р.Туминаса
 «Здравствуй,Соня, Новый год!» А.Введенский, постановка О.Коршуноваса
 Жакрец — «Муж моей жены» М.Гавран

Фильмография 
 «Медовый месяц в Америке» (1981)
 «Американская трагедия» (1980—1981), Томми Ретерер
 «Богач, бедняк...» (1982), гость на вечеринке в доме Гретхен и Вилли (в титрах не указан)
 «Софья Ковалевская» (1985)
 «Игра хамелеона» (1986)
 «Литовский транзит» (2003)
 «Вильнюсское гетто» (2006)
 «Lernavan» (2006)
 «Anastasija» (2006)
 «Зеро 2» (2010)
 «Валентин один» (2013)
 «Занесло» (2014)

Награды 
 1997 — премия «Кристофор» за роль Звездича в спектакле «Маскарад» (реж. Р. Туминас)

Член жюри 
 Lietuvos talentai

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Литовской академии музыки и театра
Персоналии:Каунасский государственный академический драматический театр
Повесившиеся